Qwartz peut désigner :
 Le minéral Qwartz, du groupe des silicates
 Le composant électronique Qwartz qui se distingue par la stabilité de sa fréquence d'oscillation
 Le projet Qwartz de promotion et de soutien à la création musicale indépendante
 Le centre commercial Qwartz situé à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine